Příjmení Hilšer nosí více významných osobností:

 Marek Hilšer (* 1976) – český lékař, politik, pedagog a aktivista
 Theodor Hilšer (1866–1930) – český malíř a kolorista

Česká příjmení